Barkerville bezeichnet mehrere

Orte in Kanada:
 Barkerville (British Columbia), Hauptort des Cariboo-Goldrauschs im kanadischen British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Barkerville (Arizona), im Pinal County
 Barkerville (Kalifornien), im Lake County – nicht mehr existent, Geisterstadt
 Barkerville (Massachusetts), im Berkshire County
 Barkerville (South Carolina), im Hampton County